Дофе́н () — французское имя собственное. Может обозначать:

Фамилия 
  (1882—1917) — французский солдат, расстрелянный «в назидание другим».
 
  (между 1615 и 1620—1677) — французский художник.
  (1857—1930) — французский художник.

Топоним 
 Дофен — коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

См. также 
 Дофин
 Дофине